Dmitry Tursunov var forsvarende den forsvarende mester, men han valgte ikke at deltage.

Seedning

 David Ferrer
 Viktor Troicki
 Jürgen Melzer
 Robin Haase

<ol start="5">
  '''Santiago Giraldo
  '''Jarkko Nieminen
  '''Alex Bogomolov, Jr.
  Łukasz Kubot
</ol>

Finalerne

Top Halvdel

Nederste Halvdel

Kvalifikations turneringen
Seeding

  Benjamin Becker
  'Philipp Petzschner
  Thomas Schoorel (Second Round)
  Peter Torebko ''(First Round)

<ol start="5">
 Pierre-Ludovic Duclos
<li> Matt Reid (Second Round)
<li> Denys Molchanov (Second Round)
<li> Riccardo Ghedin ''(First Round, retired due to a groin injury)
</ol>

Kvalificeret

  TBD
 ''' TBD

<li>  TBD
<li>  TBD

Første kvalifikationsturnering

Anden kvalifikationsturnering

Tredje kvalifikationsturnering

Fjerde kvalifikationsturnering

References
 Main Draw
 Qualifying Draw

ATP Tour 2012